Et melodigrandprix er en sangkonkurrence. Som egennavn ses det som regel i tre ord: Melodi Grand Prix. Normalt bruges det om enten Eurovision Song Contest, kaldet det Internationale eller Europæiske Melodi Grand Prix, eller om den danske kvalifikationskonkurrence hertil, Dansk Melodi Grand Prix. Herudover bruges betegnelsen til tider om de nationale kvalifikationskonkurrencer i andre lande (som ofte hedder noget helt andet på originalsproget), og om lignende konkurrencer for børn og unge - både i Danmark og internationalt. Tidligere har forkortelsen MGP været brugt generelt for alle sådanne konkurrencer, men i dag bruges den hovedsageligt om det danske Melodi Grand Prix for børn og unge, der har forkortelsen som officiel titel.

Grand Prix'er

For voksne 
 Det Internationale Melodi Grand Prix
 Dansk Melodi Grand Prix
 Melodifestivalen, Svensk Melodi Grand Prix.
 OGAE Second Chance Contest, Eurovision-fanklubbernes egen konkurrence for sange der ikke kvalificerede sig i de nationale finaler

For børn og unge 
 MGP - det danske Melodi Grand Prix for børn og unge.
 MGP Nordic, nordisk Melodi Grand Prix for børn og unge, afholdt i 2002 og 2006-2009
 Lilla melodifestivalen, den svenske udgave af børne-MGP.
 MGP junior, den norske udgave af børne-MGP
 Junior Eurovision Song Contest, Internationalt Melodi Grand Prix for børn og unge.

Se også 
 Kategorien lande i Eurovision Song Contest